Weinländer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Weinländer (1870–1946), deutscher Lehrer sowie antisemitischer und verschwörungstheoretischer Publizist (Pseudonyme Friedrich Döllinger, Jens Jürgen(s), Hans Lienhardt, Werner Stauffacker, Hermann Wieland)
 Walter Weinländer (1938–1993), deutscher Atommanager